Lindenblatt bezeichnet

 ein Blatt einer Linde, siehe Linden (Gattung)
 eine gemeine Figur in der Heraldik, siehe Linde (Heraldik)
 ein Münzmeisterzeichen der Münzstätte Freiberg (1540–1545)

Lindenblatt ist der Familienname folgender Personen:
 Johannes Lindenblatt (1882–1945), katholischer Geistlicher und Märtyrer
 Kurt Lindenblatt (1885–1952), deutscher Jurist im konsularischen Dienst und im Bankwesen

Siehe auch:
 Lindenblattschnitt